Оскар Родригес:
 Родригес, Оскар (род. 1995) — испанский велогонщик.
 Родригес, Оскар (en; род. 1980) — испанский футболист.
 Родригес, Оскар (род. 1995) — сальвадорский футболист.
 Родригес, Оскар (en; род. 1998) — испанский футболист.